Prairie View peut faire référence à :
 , localité de l'Illinois
 Prairie View, localité du Kansas
 Prairie View (Texas), localité du Texas
 , Université du Texas